Jagen ist:

 eine Bezeichnung für Abteilung (Forstwirtschaft) in der Ebene
 die übliche Bezeichnung für die Ausübung der Jagd